В статье представлен список футбольных клубов Шотландии по числу выигранных титулов. В нём перечислены все шотландские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из трёх основных домашних трофеев, либо хотя бы один из семи европейских клубных турниров (существующих в настоящее время или существовавших раньше). Эти трофеи включают в себя: Чемпионат Шотландии по футболу, Кубок Шотландии по футболу, Кубок шотландской лиги, Лигу чемпионов и её предшественника Кубок европейских чемпионов УЕФА, ныне упразднённый Кубок обладателей кубков УЕФА, Лигу Европы, её предшественников Кубок УЕФА и Кубок Ярмарок, а также Суперкубок УЕФА. В списке не учитываются национальные турниры, в которых не участвуют клубы высшего дивизиона чемпионата страны по футболу, в частности Шотландский кубок вызова.

Общешотландские футбольные соревнования начали проводиться с 1873 года, когда стартовал первый розыгрыш Кубка Шотландии — второго старейшего футбольного турнира в мире. Трофей выиграл клуб «Куинз Парк». Чемпионат Шотландии стал разыгрываться с 1890 года, когда была основана Шотландская футбольная лига. Первый титул чемпиона страны поделили « Глазго Рейнджерс» и «Дамбартон». Шотландская футбольная лига оставалась высшим дивизионом в системе лиг шотландского футбола, до тех пор пока в 1998 году не была основана Шотландская премьер-лига. В 1946 году лигой был основан второй национальный кубковый турнир — Кубок шотландской лиги, для участия в котором были приглашены только 42 клуба-члена лиги. Первым победителем Кубка лиги стал клуб «Рейнджерс». «Рейнджерс» выиграли рекордное количество чемпионатов (54) и Кубков лиги (27), а «Селтик» (40) — наибольшее количество Кубков Шотландии.

Шотландские клубы участвуют в еврокубках с 1955 года — года основания европейских клубных турниров: Кубка европейских чемпионов и Кубка Ярмарок. При этом в Кубке чемпионов шотландские команды стартовали с первого сезона, а в Кубке ярмарок начали участвовать с сезона 1960/61. Тогда же в сезоне 1960/1961 с первого розыгрыша они начали участвовать в Кубке обладателей кубков УФЕА. Три шотландских клуба выигрывали европейские трофеи: «Селтик» выиграл Кубок европейских чемпионов 1966/1967, «Рейнджерс» — Кубок обладателей кубков УЕФА 1971/1972, «Абердин» — Кубок обладателей кубков УЕФА 1982/1983. В Межконтинентальном кубке шотладндская команда принимала участие лишь однажды, в 1967 году «Селтик» уступил аргентинскому «Расингу».

Титулы 
Принятые сокращения
Национальный чемпионат
ЧШ = Чемпионат Шотландии по футболу (с 1890 года)

Национальные кубковые соревнования
КШ = Кубок Шотландии по футболу (с 1872 года) 
КЛ = Кубок шотландской лиги (с 1946 года)

Основные еврокубки
ЛЧ/КЕЧ = Лига чемпионов и Кубок европейских чемпионов УЕФА Кубок европейских чемпионов УЕФА 
ЛЕ/КУ/КЯ = Лига Европы, Кубок УЕФА и Кубок Ярмарок
КОК= Кубок обладателей кубков УЕФА

Прочие еврокубки
СКУ= Суперкубок УЕФА

По клубам

По городам 
Среди шотландских городов, представленных клубами, выигрывавшими футбольные трофеи, с огромным отрывом лидирует Глазго (242 титула), на порядок опережающий второй в списке Эдинбург (27 титулов). Третье место занимает Абердин (19 трофеев).

См. также 
 Список победителей Кубка шотландской лиги

Примечания 

Шотландии по трофеям